Joan Monné (Perpinyà, 1838 - Marsella, 1916), escriptor rossellonès. 
 Joan Monné Bonillo (Molins de Rei, 1968), compositor i músic de jazz.